Кораб ( — корабель, ковчег) — шляхетський герб англійського походження.

Похідний герб від Кораба використовує місто Корець.

Опис 
Герб має на червоному полі зображення золотого корабля з левовими головами спереду і ззаду, з цегляною баштою із зубцями. Спочатку мав зображення корабля з щоглами і вітрилом. Клейнод — на верху шляхетськая корона з таким же кораблем з баштою.

Історія 
У Польщі відомий з кінця 13 століття. Найстаріша печатка відома з 1299 року, а найстаріший запис — з 1403 року.
Герб зображений у гербі Золотого Руна від 1433—1435 років. Найбільш раннє місцеве геральдичне джерело з гербом Insignia seu clenodia Regis et Regni Poloniae Яна Длугоша датується 1464—1480 роками. Длогуш записує відомості про герб серед 71 найдавніших гербів польського щляхтства у фрагменті: Korabyczyczy nauem marinam cum velo et mało auream in campo rubeo defert. Ex Almania ducens genus; viri recti et mediocritate contenti.

Гербові легенди проголошують, що герб повинен символізувати судно, на якому предок Корабі прибув до Польщі. Різні версії легенди говорять, що ці предки були: Роберт Єпископ Краківський, який у дванадцятому столітті приїхав до Польщі або нормандський лицар на ім'я Лейсі. Існує також версія легенди, яка стверджує, що герб кораб був даний «лицарям корабля» під час хрестових походів.

Гербовий рід 
Гербом користувалися більш, ніж 180 родів Білорусі, України, Литви і Польщі, зокрема: Ожешки, Домбровські, Дияконські, Карпинські, Лаські, Русоцькі, Ейсмонти, Лободи,Чернецькі, Руліковські. 

Перелік у польській транскрипції:

Abramowicz , Adamczewski, Adamczowski, Andrykiewicz, Andryszkiewicz, Bakielewicz, Bazylewicz, Bąkowski, Benkin, Berbasz, Białuch, Bieniecki, Bieniedzki, Bierbasz, Biernacki, Bobkowski, Bodzewski, Bogusławski, Boguszewski, Boguszowski, Boiński, Bojanowski, Bojemski, Bojeruski, Bolembski, Bolemski, Boleński, Boleski, Bołądź, Bołońdź, Boniński, Bońkowski, Bortowt, Borzkowski, Bronowicki , Bronowski, Brzeski, Brzozowski, Bugielski, Buniński, Burnejko, Chaciszewski, Chajecki, Chajewski, Chajęcki, Chasicki, Chasiecki, Chiżanowski, Chlewski, Chociszewski, Chociszowski, Chojecki, Chrościelski, Chruśliński, Chrzanowski, Chrznowski, Chwalibogowski, Chwalibowski, Chyżanowski, Cimerman, Cymerman, Czacharowski, Czachorowski, Czachowski, Czachórski, Czachurski, Czajkowski, Czarnecki, Czarnołozki, Czarnołuski, Czartkowski, Czartowski, Czeberako, Czebieraka, Czechelski, Czepiel, Czepielewski, Czepielowski, Czepielski, Czepik, Czepulewicz, Czernicki, Czerniecki, Czocharski, Ćwirko, Dąbrowski, Dobkint, Dolański, Domasowski, Domaszowski, Dowkint, Dowkont, Drogoszewski, Droszewski, Drozdowski, Dubalski, Dulibiński, Dulibowski, Dymitrowski, Dyski, Dziadkowski, Dziatkowski, Dziekoński, Ejsmont, Esmont, Eysmont, Eysymont, Ejsymont, Falibowski, Faliński, Figura, Filiński, Fischel, Fiszel, Gabriałowicz, Gabryałowicz, Gałęski, Gawłowski, Gądkowski, Gąssowski, Gątkowski, Gerłowski, Gierłowski, Gilicki, Gliniecki, Głoskowski, Głuszkowski, Gniazdowski, Godziątkowski, Gogoliński, Goraj, Gordziałkowski, Goryński, Gorzycki, Goydomowicz, Goydymowicz, Grabanowski, Grędzica, Grodzielski, Grudzielski, Grudziński, Grzędzica, Grzywowski, Gudzikiewicz, Guńkowski, Haczkowski, Hajdamowicz, Hajdomowicz, Hajewski, Hardziewicz, Hatowski, Hliniecki, Hołowicki, Horaj, Horawski , Hordziewicz, Hordziewski, Horodziejewski, Hotowicki, Hotowski, Jadamczewski, Jadamczowski, Jankowski, Jezierski, Jucewicz, Jurewicz, Kałowski, Karczewski, Karnowicz, Karpiński, Karpowicz, Karpuszko, Karski, Katorowski, Kiend, Kiendziewicz, Kitkiewicz, Kleczkowski, Kłodawski, Knistowt, Kobierzycki, Kociałkowski, Kociełkowski, Kociołkowski, Koczanowski, Kokoski, Kokowski, Kokus, Kolbuszewski, Kolbuszowski, Kołdowski, Kołodowski, Korabiewicz, Korabiewski, Korabiński, Korabiowski, Korobka, Koropowicz, Kosieradzki, Kosk, Kosko, Koszowski, Kościałkowski, Kościełkowski, Kotarowski, Kotnowski, Kotowiecki, Kotwicki, Kowalski, Kozieradzki, Kozłowiecki, Krampiewski, Krasowski, Krąpiewski, Krąplewski, Krempski, Krępski, Kroczewski, Kroczowski, Krokocki, Krokwicki, Krompiewski, Krompniewski, Krowicki, Kruklewnicki, Krynicki, Kryński, Krzeczkowski, Krzętkowski, Krzyaszowski, Kucharski, Kujałowski, Kwiatkowski, Labęcki, Lachowicz, Lacki, Laskowicz, Laskowski, Lebiedowicz, Leskowicz, Ligęza, Lobeski, Loża, Lubeski, Lubowicki, Luteński, Lutkiewicz, Lutomski, Lutyński, Łabanow, Łabanowski, Łabenski, Łabęcki, Łabędzki, Łabieski, Łabudziński, Łaski, Łaskowski, Ławrynowicz, Łaza, Łazowicki, Łazowiecki, Łęski, Łobeski, Łobod, Łoboda, Łodż, Łopacki, Łopatecki, Łoza, Łódź, Łyszczyński, Maciejczak, Majkowski, Malicki, Małaszewicz, Małkowski, Marski, Mąkoliński, Mestwiłł, Michniewicz, Mielaczewski, Miełaczewski, Mierzewski, Miklaszewski, Mikołajewicz, Milczewski, Miłaczewski, Miłaczowski, Miładowski, Miłasiewicz, Miłaszewicz, Mirzewski, Mitaszewicz, Mitkiewicz, Młodziejewski, Młodziejowski, Młodziowski, Molski, Monstwild, Montwił, Montwiłło, Morawski, Morgajewski, Moszczyński, Mrawiński, Mrowiński, Murawski, Nacesławski, Naciesławski, Nacisławski, Naczesławski, Nadsławski, Nawojski, Nayniewicz, Nazarewicz, Nącesławski, Nieradzki, Niewiemski, Oleszkiewicz, Oleszkowicz, Orzeszko, Orzeszkowski, Osławski, Ososki, Osowski, Ostrowski, Pacynka, Pacynko, Pacynowski, Paczynowski, Pajęcki, Parachamowicz, Paradowski, Parchamowicz, Pawłowski, Peckowicz, Penza, Pepłowski, Perucki, Perzyński, Pęczykowski, Piątkowski, Pieczanowski, Piecznowski, Pieczynowski, Pieńczykowski, Pierucki, Pierzyński, Pietraszewski, Pietraszko, Pięczniewski, Pięcznowski, Piontkowski, Piotraszko, Piotruszewski, Pliśniewicz, Podejko, Podyjka, Ponikwicki, Poradowski, Powidzki, Pozilewicz, Poźlewicz, Pruśliński, Przeczeń, Przeniewski, Przyjazny, Radlica, Radlicki, Rajski, Rakielewicz, Rayski, Rogowski, Rolikowski, Rosowski, Rulikowski, Rusiecki, Rusocki, Russocki, Sabra, Sackowicz, Saleniewicz, Sczurski, Sęczkowski, Skarszewski, Skipor, Skulski, Słabosiewski, Słaboszewski, Słonecki, Snarski, Sobocki, Sokołowski, Solikowski, Sołomko, Sopociński, Soseński, Stanczykowicz, Stojanowski, Szadwid, Szamotulski, Szczurowicki, Szczurowski, Szczurski, Szulski, Śliwicki, Śliwnicki, Świecicki, Święcicki, Taniczewski, Taniszewski, Taniszowski, Tarussa, Tarusz, Teszyński, Tokarski, Twarowski, Uruski, Walczyński, Wawrowski, Wąglewski, Wdziekowski, Wdziękoński, Węgierski, Wiązkowicz, Widmont, Wietrykowski, Wietrzykowski, Wojchowski, Wojciechowski, Wojsanowski, Wojsławski, Wojszycki, Wolanowski, Zadzik, Zbikowski, Zdzenicki, Zdzeński, Zdzienicki, Zdzieński, Zdziński, Zimmermann, Żbikowski, Żebrak, Żeromski, Żoromski.

Примітки

Джерела 
 Лакиер А.Б. § 91, № 109 // Русская геральдика. — 1855.
 Руммель В. В. Горавские // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
 Д.Ч. Матвейчык і інш. Гербоўнік беларускай шляхты.. — Мінск: Беларусь, 2016. — Т. 4. — С. 206-213. — 959 с. — 400 экз. — ISBN 978-985-01-1175-3.
 Історія Пінська 

Шляхетські герби
Родові герби
Польські родові герби‎
Українські родові герби‎
Литовські родові герби‎